|-
| 128701 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128702 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128703 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128704 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128705 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128706 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128707 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128708 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128709 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128710 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128711 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128712 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128713 - ||  || 6 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128714 - ||  || 6 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128715 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128716 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128717 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128718 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128719 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128720 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128721 - ||  || 8 septembrie 2004 || Kleť || Kleť
|-
| 128722 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128723 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128724 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128725 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128726 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128727 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128728 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128729 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128730 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128731 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128732 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128733 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128734 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128735 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128736 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128737 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128738 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128739 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128740 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128741 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128742 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128743 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128744 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128745 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128746 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128747 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128748 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128749 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128750 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128751 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128752 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128753 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128754 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128755 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128756 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128757 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128758 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128759 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128760 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128761 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128762 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128763 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128764 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128765 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128766 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128767 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128768 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128769 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128770 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128771 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128772 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128773 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128774 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128775 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128776 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128777 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128778 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128779 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128780 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128781 - ||  || 11 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128782 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128783 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128784 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128785 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128786 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128787 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128788 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128789 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128790 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128791 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128792 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128793 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128794 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128795 - ||  || 13 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 128796 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128797 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128798 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128799 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128800 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-